Миха́йловское кла́дбище:

 Михайловское кладбище — кладбище в Екатеринбурге.
 Михайловское кладбище — кладбище в Киеве.